

Saint chrétien 
 Chartier (), à l'origine Carterius, est un prêtre missionnaire romain qui a vécu à la fin du . Il a donné son nom au village de Saint-Chartier dans le Berry.
 un prêtre du village de Saint-Chartier, (1913-1969) l'abbé Jacob qui était aussi sociétaire des antiquaires du centre a d'ailleurs écrit l'histoire de Saint-Chartier relatant les péripéties du saint venant de Rome pour évangéliser la Gaule au . Le nom du saint a été utilisé comme prénom.

Patronyme 

 Alain Chartier (v. 1385-v. 1430), écrivain et poète français ;
 Albert Chartier (1898-1992), peintre et sculpteur canadien d'origine française ;
 Albert Chartier (1912-2004), dessinateur québécois de bandes dessinées ;
 Antoine Chartier de Lotbinière Harwood (1825-1891), avocat et député de l'Assemblée Législative du Québec ;
 Armand Chartier (1914-2002), réalisateur français, producteur de films documentaires sur le monde rural ;
 Danielle Chartier, personnalité politique canadienne ;
 Denyse Chartier, actrice québécoise ;
 Émile-Auguste Chartier, dit « Alain » (1868-1951), plus connu sous le nom de plume d'Alain, philosophe français ;
  ;
 Eugène Chartier (1893-1963), violoniste, altiste et chef d'orchestre québécois ;
 Guillaume Chartier (-1472), prélat français, évêque de Paris ;
 Guillaume Chartier (fl. 1555-1560), théologien calviniste et pasteur protestant genevois ;
 Henri-Georges Chartier (1859-1924), peintre français ;
 Jean Chartier (1385/90-1464), historiographe français ;
 Jérémy Chartier (2001-), trampoliniste canadien ;
 Jérôme Chartier (1966-), personnalité politique française ;
 Julian Chartier (1999-), trampoliniste français ;
 Michel Chartier (1912-2006), prêtre, abbé et journaliste français ;
 Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière (1748-1822), président de la Chambre des communes du Bas-Canada ;
 Nancy Chartier, actrice, scénariste et réalisatrice américaine ;
 Nicolas Chartier, producteur de cinéma français ;
  ;
 René Chartier (1572-1654), médecin français ;
 Richard J. F. Chartier, juge canadien ;
 Roger Chartier (1945-), historien français associé à l’école des Annales ;
 Tim Chartier (né en 1969), mathématicien américain.

Toponyme 

 Saint-Chartier, commune française de l’Indre ;
 Bouillon Chartier, brasserie parisienne de style Belle Époque.

Titres 

 Le Chartier embourbé, fable de La Fontaine

Fiction 
 Chartier, créature magique du monde des sorciers de J. K. Rowling